Ermita de Sant Miquel d'Albocàsser, al paratge de Sant Miquel, a uns 6 km de la població 
 Ermita de Sant Miquel (Aldaia), petit temple al municipi d'Aldaia 
 Ermita de Sant Miquel Arcàngel (Albaida), temple catòlic al carrer San Miquel al municipi d'Albaida 
 Ermita de Sant Miquel (Ascó), ermita a la vila d'Ascó (Ribera d'Ebre)
 Sant Miquel de Castelló, ermita al terme municipal de la Vall d'en Bas, a la comarca de la Garrotxa, al damunt del poble dels Hostalets
 Ermita de Sant Miquel (Nules), edifici a la població de Nules a la Plana Baixa 
 Ermita de Sant Miquel (Vilafamés), ermita al vessant de la Muntanya Mollet
 Ermita de Sant Miquel (Vinebre), ermita sobre la roca de lo Tormo i a l'entrada del Pas de l'Ase, a la part meridional del terme municipal de Vinebre (Ribera d'Ebre)
 Sant Miquel de Segur, ermita a l'entrada de la urbanització de Segur de Calafell (municipi de Calafell, Baix Penedès) 
 Sant Miquel de Siscar, ermita a l'entitat de població Siscar (municipi de Benavarri)